Под французской розой может иметься в виду:
 Провенская роза, известная со Средних веков;
 Дамасская роза, распространившаяся в XIX веке;
 Роза Галлика.
 Синтетический корунд сиренево-розового цвета

Примечания